Костри́ця:
 Костриця (Festuca) — рід трав'янистих рослин родини Тонконогових (Poaceae).
 Костриця — здерев'янілі частини стебел прядильних рослин, одержувані при їх первинній обробці.

 Костриця () — село у складі Борисовського району Мінської області, Білорусь.

Костриця — українське прізвище. Відомі носії:

 Костриця Микола Юхимович (1942–2014) — український географ, краєзнавець.

українські прізвища